C16H23NO2 – formula molecolare dell'alfaprodina
C16H23NO2 – formula molecolare del nicotinato di mentile

Formule molecolari